Il s'agit de la version polonaise de Grégoire. Voir les articles

Toponymie 
 Grzegorz (village)

Prénom polonais